Derado ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Derado (1929–2021), jugoslawisch-deutscher Physiker
 Nadya Derado (* 1967), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Thea Derado (* 1936), deutsche Biochemikerin und Schriftstellerin
 Tino Derado (* um 1970), deutscher Jazzmusiker